Гроте-Маркт ( «Большой Рынок») — название центральных площадей ряда городов Нидерландов и Бельгии.

 Гроте-Маркт (Гран-Плас) — центральная площадь Брюсселя
 Гроте-Маркт — центральная площадь Харлема (Нидерланды)